Stone se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alan Stone
 Benjamin Clemens Masterman Stone
 Witmer Stone